Неме́цкий язы́к во Фра́нции не имеет статуса официального или одного из официальных языков, тем не менее около 1,2 млн человек на территории страны говорят на эльзасском и лотарингском диалектах (преимущественно на территории исторических областей Эльзас и Лотарингия, входящих в состав современного региона Гранд-Эст). По данным 2001 года, около 61 % эльзассцев знают эльзасский диалект, однако число его носителей из года в год сокращается.

Положение немецкого языка 
Франция, несмотря на существование восьми региональных языков, не признаёт в качестве официального никакой язык кроме французского, который является единым «языком республики» (). В то же время все языки Франции признаны языками меньшинств и обычно обозначаются как «региональные языки» (), в том числе признаётся язык эльзасцев и немецкий язык департамента Мозель, а также литературный немецкий язык.

Немецкий язык во Франции используется в образовании, знание немецкого на северо-востоке Франции даёт дополнительные преимущества (например, для государственных служащих знание немецкого предполагает надбавку к зарплате), в некоторых церквях проходят богослужения на французском и немецком.

Источники 
 
 
 

Франц
Франц
Языки Франции